Ženská čtyřhra Internazionali BNL d'Italia 2019 probíhala ve druhé polovině května 2019. Do deblové soutěže římského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl australsko-nizozemský pár Ashleigh Bartyová a Demi Schuursová, jehož členky nestartovaly společně. Obě se střetly ve finále s novými spoluhráčkami.

Vítězem se stal nenasazený bělorusko-australský pár Viktoria Azarenková a Ashleigh Bartyová, který ve finále zdolal německo-nizozemské turnajové osmičky Annu-Lenu Grönefeldovou s Demi Schuursovou. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–0 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–3]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Azarenková vybojovala osmý deblový titul na okruhu WTA Tour a zvládnutá obhajoba Bartyové pro ni znamenala jubilejní desáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinále)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (2. kolo)
  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (čtvrtfinále)
  Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (2. kolo)
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (2. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (2. kolo)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (semifinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Demi Schuursová (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internazionali BNL d'Italia 2019